Corleone – comune italiano in provincia di Palermo in Sicilia

Persone
Bernardo da Corleone (1605-1667) – religioso italiano
Franco Corleone (1946) – politico italiano
Leoluca di Corleone  (815 circa–915) – monaco basiliano ed abate italiano, venerato come santo dalla Chiesa cattolica

Altro
 Corleone – film del 1978 diretto da Pasquale Squitieri
 Famiglia Corleone – famiglia immaginaria, protagonista del romanzo Il padrino e dei film da esso tratti, a cui appartengono:
 Michael Corleone
 Vito Corleone
 Clan dei Corleonesi – gruppo di mafiosi provenienti da Corleone